Toto je seznam obcí v Maďarsku, jejichž název začíná písmenem R.

Reference

R